Die Abkürzung CBV steht für:
 Christliche Bayerische Volkspartei (C.B.V.), eine ehemalige rechtsgerichtete Kleinpartei in Bayern
 Cerebral Blood Volume, dem zerebralen Blutvolumen, das stark mit dem zerebralen Blutfluss zusammenhängt und mittels MRT ermittelt werden kann

Abkürzung